In den folgenden Listen werden die Ergebnisse der Kommunalwahlen in Rheydt aufgelistet. Im ersten Teil werden die Ergebnisse der Stadtratswahlen von 1946 bis 1969 angegeben. Im zweiten Teil stehen die Ergebnisse der Stadtbezirkswahlen im Mönchengladbacher Stadtteil Rheydt. Diese Wahlen gibt es erst seit 1979.

Es werden nur diejenigen Parteien und Wählergruppen aufgelistet, die bei wenigstens einer Wahl mindestens zwei Prozent der gültigen Stimmen erhalten haben. Bei mehrmaligem Überschreiten dieser Grenze werden auch weitere Ergebnisse aufgeführt. Das Feld der Partei, die bei der jeweiligen Wahl die meisten Stimmen bzw. Sitze erhalten hat, ist farblich gekennzeichnet.

Historische Information 

Mit Wirkung vom 1. Januar 1975 wurde die ehemals kreisfreie Stadt Rheydt in die kreisfreie Stadt Mönchengladbach eingegliedert.

Parteien 

 B’90/Grüne: Bündnis 90/Die Grünen → Grüne
 BHE: Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten
 CDU: Christlich Demokratische Union Deutschlands
 DKP: Deutsche Kommunistische Partei
 DZP: Deutsche Zentrumspartei
 FDP: Freie Demokratische Partei
 Grüne: Grüne
 ab 1994: B’90/Grüne
 GVP: Gesamtdeutsche Volkspartei
 KPD: Kommunistische Partei Deutschlands
 Linke: Die Linke
 bis 2004: LiLO
 NPD: Nationaldemokratische Partei Deutschlands
 REP: Republikaner
 SPD: Sozialdemokratische Partei Deutschlands
 Stadtt: Stadtt Partei

Wählergruppen 

 FBL: Freie Bürgerliste
 FWG: Freie Wählergemeinschaft
 FWGWS: Freie Wählergemeinschaft Wilhelm Schiffer
 LiLO: 1994 und 1999: Linke Liste Odenkirchen, 2004: Linke Liste Mönchengladbach → Linke
 UWG: Unabhängige Wählergemeinschaft
 WRW: Wählergemeinschaft Freies Rheydt und Wickrath

Wahlergebnisse 

Bei den Wahlen bis 1969 handelt es sich um die Kommunalwahlen in der ehemals kreisfreien Stadt Rheydt, bei den folgenden Wahlen bis 2004 werden die zusammengefassten Ergebnisse der Stadtbezirkswahlen in den Stadtbezirken VI bis IX der Stadt Mönchengladbach (Gebiet der früheren Stadt Rheydt) aufgelistet. Bedingt durch die Bezirksreform von 2009 wurde das ehemalige Stadtgebiet auf zwei Bezirke aufgeteilt. Während der Hauptteil der ehemaligen Stadt sich im Stadtbezirk Süd befindet, wurde Giesenkirchen in den Stadtbezirk Ost umgegliedert. Dieser Stadtteil kann ab 2009 bei der Ermittlung des Gesamtergebnisses für Rheydt nicht mehr Berücksichtigung finden.

Fußnoten

1 1956: zusätzlich: GVP: 5,4 %
2 1969: zusätzlich: FWGWS: 16,6 %
3 1984: zusätzlich: WRW: 8,4 %
4 1989: zusätzlich: REP: 5,2 %, DKP: 2,2 %
5 1994: zusätzlich: FBL: 2,2 %
6 2004: zusätzlich: NPD: 3,0 %
7 2014: zusätzlich: AfD: 3,58 %

Wahlen zu den Bezirksvertretungen VI bis IX der Stadt Mönchengladbach bis 2004 

Die hier angegebenen römischen Zahlen wurden bei der Wahl 2004 nicht mehr angegeben. Mit Wirkung zum 21. Oktober 2009 wurde eine Stadtbezirksreform durchgeführt, bei der mindestens zwei Stadtbezirke zu einem neuen Stadtbezirk zusammengefügt wurden. Die Wahlergebnisse des neuen Stadtbezirks Süd, in dem sich der Hauptteil der ehemaligen Stadt Rheydt befindet, stehen hinter den Wahlergebnissen der bisher existierenden Stadtbezirke VI bis IX.

Stadtbezirk VI Rheydt-West 

Fußnoten

1 1984: zusätzlich: WRW: 10,4 %
2 1989: zusätzlich: REP: 5,8 %
3 1994: zusätzlich: FBL: 2,2 %
4 2004: zusätzlich: NPD: 3,0 %

Stadtbezirk VII Rheydt-Mitte 

Fußnoten

1 1984: zusätzlich: WRW: 9,7 %
2 1989: zusätzlich: REP: 5,9 %
3 1994: zusätzlich: FBL: 2,2 %
4 1999: zusätzlich: Stadtt: 3,4 %
5 2004: zusätzlich: NPD: 3,6 %

Stadtbezirk VIII Odenkirchen 

Fußnoten

1 1984: zusätzlich: WRW: 6,2 %
2 1989: zusätzlich: DKP: 9,1 %, REP: 4,6 %
3 2004: zusätzlich: NPD: 2,8 %

Stadtbezirk IX Giesenkirchen 

Fußnoten

1 1984: zusätzlich: WRW: 5,2 %
2 1989: zusätzlich: REP: 3,8 %
3 1994: zusätzlich: FBL: 3,4 %
4 2004: zusätzlich: NPD: 2,2 %

Wahlen zur Bezirksvertretung Süd der Stadt Mönchengladbach ab 2009

Stadtbezirk 3 - Süd 

Der neue Stadtbezirk Süd wurde mit Wirkung vom 21. Oktober 2009 aus den bisherigen Stadtbezirken Rheydt-Mitte, Rheydt-West und Odenkirchen gebildet. Er umfasst nicht das gesamte Gebiet der ehemaligen Stadt Rheydt, da der bisherige Stadtbezirk (IX) Giesenkirchen in den neuen Stadtbezirk Ost eingegliedert wurde.

Fußnote

1 2014: zusätzlich: AfD: 3,58 %

Literatur 

 
 

LDS NRW: Kommunalwahlen (Ausgabereihe)
 1979: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden mit den Ergebnissen der Stadtbezirke, berichtigte Ausgabe, Düsseldorf, o. J.
 1984: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden mit den Ergebnissen der Stadtbezirke, Düsseldorf, o. J.
 1989: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden mit den Ergebnissen der Stadtbezirke, Düsseldorf, o. J.
 1994: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden mit den Ergebnissen der Stadtbezirke, Düsseldorf, o. J.
 1999: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden mit den Ergebnissen der Stadtbezirke. (PDF; 5,8 MB) Düsseldorf, Dezember 1999
 2004: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden mit den Ergebnissen der Stadtbezirke. (PDF; 7 MB) Düsseldorf, Februar 2005
 2009: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden mit den Ergebnissen der Stadtbezirke. (PDF; 3,5 MB) Düsseldorf, Februar 2010
 2014: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden mit den Ergebnissen der Stadtbezirke. (PDF; 5,5 MB) Düsseldorf, Dezember 2014

Rheydt
Politik (Mönchengladbach)